Plusieurs basiliques en France ont été nommées basilique Saint-Just :
 l’ancienne basilique Saint-Just de Lyon, détruite en 1562, dédiée à saint Just de Lyon, le  de la ville ;
 la basilique Saint-Just de Valcabrère, sur les chemins de Compostelle, nommée d’après le martyr espagnol Just.

On peut également noter en Italie :
 la basilique-cathédrale Saint-Juste-Martyr (« Juste ») de Trieste, dédiée au martyr italien Juste, patron de la ville.

Voir aussi 
 
  et 

~
Just